Horvátország
Križanče falu Bedekovčina községben, Krapina-Zagorje megyében
Križanče falu Cestica községben, Varasd megyében
Križanče falu Podbablje községben, Split-Dalmácia megyében